Thomas Day peut désigner :
 Thomas Day (1748-1789), un auteur britannique ;
 Thomas Day, un directeur d'hôpital à Panama en 1854, compagnon de Mary Seacole ;
 Thomas Day (1971-), un auteur français.